Санта Беатриз има више значења:

 Санта Беатриз (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Санта Беатриз, Гранха (Нуево Идеал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Санта Беатриз (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Беатриз (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санта Беатриз (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Табаско у Мексику